Джинн Крейн (, 25 мая 1925 — 14 декабря 2003) — американская актриса.

Биография 
Джинн Крейн родилась в небольшом калифорнийском городке, а детство провела в Лос-Анджелесе, где её отцу, школьному учителю, предложили работу. Участвовать в театральных постановках она начала ещё в школьном театре. После окончания школы она поступила в Калифорнийский университет, где стала изучать драматическое искусство.

В 1943 году, в возрасте 18 лет, дебютировала в кино в фильме «Вся банда в сборе». Первый успех к ней пришёл уже через год, после роли в картине «Дом в Индиане».

В 1946 году Джинн Крейн вышла замуж за актёра Пола Брукса, от которого впоследствии родила семерых детей. В 1949 году снялась в трёх успешных фильмах — «Письмо трём жёнам», «Веер» и «Пинки». Последний из них принёс ей номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. Крейн продолжала сниматься в кино и на телевидении до 1972 года, после чего её карьера актрисы завершилась.

Актриса умерла в декабре 2003 года от инфаркта, спустя два месяца после смерти мужа.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Санта-Барбара
Киноактрисы США